— в мифологии изображение пути Солнца.
 Солнечная колесница — миниатюра эпохи бронзового века.